Ernst Munzinger ist der Name folgender Personen:

* Ernst Munzinger (Offizier) (1887–1945), deutscher Offizier
 Ernst Munzinger (Verleger) (* 1953), deutscher Verleger